Flaga powiatu brodnickiego ma postać białego płata o proporcjach 5:8, na którym po lewej stronie umieszczone jest godło herbu powiatu brodnickiego. W części prawej płata znajdują się dwa pasy czerwone o wysokości jak 1:5.

Flaga została ustanowiona przez Radę Powiatu 22 kwietnia 2014 r.

W latach 2000-2014 powiat posługiwał się inną flagą, ustanowioną 26 października 2000 r. Flaga ta miała postać płata o proporcjach 5:8, składającego się z czterech części: górna część flagi - czerwona, następnie biała i czerwona falująca wstęga i dolna część flagi - biała.

Zobacz też 
 Herb powiatu brodnickiego

Przypisy 

Powiat brodnicki